A Game of Thrones oder Game of Thrones steht für: 

 A Game of Thrones, englischer Originaltitel des ersten Bands der Fantasysaga Das Lied von Eis und Feuer
 Game of Thrones, Fernsehserie des US-Senders HBO
 A Game of Thrones (Comicbuchreihe), Comicbuchreihe von Dynamite Entertainment

Computerspiele:
 A Game of Thrones: Genesis, Strategie-Computerspiel von Cyanide Studio
 Game of Thrones (Computerspiel 2012), Computer-Rollenspiel von Cyanide Studio
 Game of Thrones: Seven Kingdoms, Online-Rollenspiel von Bigpoint
 Game of Thrones (Computerspiel 2014), Adventure von Telltale Games

Brettspiel und Kartenspiel:
 Der Eiserne Thron, Brettspiel von Fantasy Flight Games
 Game of Thrones: Der Eiserne Thron, Sammelkartenspiel von Fantasy Flight Games
 Game of Thrones Rollenspiel